Norwegisch bezieht sich auf:

 den skandinavischen Staat Norwegen 
 die norwegische Sprache, die zu den indogermanischen Sprachen zählt
 die norwegische Küche, regionaler Kochstil und kulinarische Spezialitäten Norwegens